Эдуард Гернет:
 Гернет, Эдуард Карлович (1829—?) — архитектор, академик Императорской Академии художеств.
 Гернет, Эдуард Фёдорович (1801—1852) — Георгиевский кавалер; подполковник; № 6794; 3 декабря 1842.